Nyingchi peut correspondre à :
 Linzhi (ville-préfecture de Nyingchi), ville-préfecture de la région autonome du Tibet ;
 District de Bayi (1965-2015 : xian de Nyingchi), comté de la ville-préfecture de Nyingchi ;
 La  (), zone géographique administrative correspondant approximativement à la ville-préfecture et ayant existé entre 1970 et 2015.